(née en 1995), joueuse finlandaise de basket-ball ;
  (née en 1997), joueur finlandais de basket-ball ;
 Jami Äijänen (né en 1996), joueur finlandais de squash ;
 Miko Äijänen (né en 1997), joueur finlandais de squash.